Millersville kan syfta på:

 Millersville, California
 Millersville, Illinois
 Millersville, Maryland
 Millersville, Missouri
 Millersville, Ohio
 Millersville, Pennsylvania
 Millersville University of Pennsylvania
 Millersville, Tennessee